Program Interkosmos – radziecki międzynarodowy program kosmiczny utworzony na przełomie lat 60. i 70. XX wieku
 Interkosmos – amerykański film fabularny science-fiction z 1987 (reż. Joe Dante)
 (2365) Interkosmos (1980 YQ) – planetoida z pasa głównego asteroid